Паволочка — річка в Україні, ліва притока Роставиці.
 Паволочка — село в Романівському районі Житомирської області.